C17H34O2 – formula molecolare dell'acido anteisomargarico
C17H34O2 – formula molecolare dell'acido isoeptadecanoico
C17H34O2 – formula molecolare dell'acido margarico

Formule molecolari